Анатолий Барсуков: